Claudio Malagoli – cestista italiano
 Giordano Malagoli – calciatore italiano
 Giuseppe Malagoli – linguista italiano
 Mario Malagoli – calciatore italiano
 Riccardo Malagoli – cestista italiano
 Vittorio Malagoli – calciatore ed allenatore italiano